Blodgett Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blodgett Lake (Alaska)
 Blodgett Lake (Colorado)
 Blodgett Lake (Kent County, Michigan)
 Blodgett Lake (Mecosta County, Michigan)